Сейа́н — французские коммуны:
 Сейан (Вар)
 Сейан (Верхняя Гаронна)